Un oreiller est un petit support placé sous la tête pour rendre la station couchée ou assise plus confortable.

Oreiller est également un patronyme, porté notamment par :
 Henri Oreiller (1925-1962), skieur et pilote automobile français.